Klaar (Doe Maar) - album van Doe Maar

 Norbert Klaar - Duits Olympisch schutter
 Frederike van Balen-Klaar - Nederlands onderwijzer en feminist
 Klaar van der Lippe - Nederlands beeldend kunstenaar